Las siglas UNR pueden referirse a los siguientes artículos:

 UNR (Unión para la Nueva República), partido político de Francia.
 UNR (Unión para la Nueva República), partido político de Guinea.
UNR (Unión para la Nueva República), partido político de Gabón. 
 UNR (Universidad Nacional de Rosario), institución educacional de Argentina.
 República Popular Ucraniana (ucraniano Українська Народна Республіка, Ukrajinśka Narodna Respublika), un estado ucraniano en 1917-1921.